Planchon peut faire référence à :
 un patronyme partagé par :
 Aimé Planchon (1934-2022), escrimeur, nageur, pongiste et lugeur handisport français ;
 Dimitri Planchon, auteur de bande dessinée ;
 Jules Émile Planchon, botaniste français et un square a été baptisé en son honneur : Square Planchon ;
 Mathieu Planchon, auteur d'ouvrages sur l'horlogerie ;
 Marie-Pierre Planchon, animatrice de radio française ;
 Paul Planchon, réalisateur et scénariste français ;
 Roger Planchon, directeur de théâtre, metteur en scène, dramaturge, cinéaste  et acteur français ;
 Victor Planchon (1863-1935), inventeur des premières pellicules utilisées pour le cinéma par les frères Lumière;

 Planchón-Peteroa, un volcan d'Argentine et du Chili.

Homonymie de patronyme